O Campeonato Colombiano de Futebol de 1964 (organizado pela Divisão Maior do Futebol Colombiano) foi a 17º edição do campeonato do futebol de Colômbia. Os clubes jogavam uma fase de turno e returno.O clube vencedor classificava-se para a Copa Libertadores da América de 1965, porém, pela situação na qual passava o futebol colombiano (Cisma do futebol colombiano), onde a Dimayor, que representava os clubes profissionais e a Associação Colombiana de Futebol, a antiga gestora do futebol local estavam com divergências, a FIFA suspendeu o país de competições internacionais.

Participantes

Campeão

Campeonato Colombiano de Futebol
Desporto na Colômbia em 1964